Neurofibromina può riferirsi a due differenti proteine:

 Neurofibromina 1 coinvolta nella patogenesi della neurofibromatosi di tipo 1
 Neurofibromina 2 o merlina, coinvolta nella patogenesi della neurofibromatosi di tipo 2